Příjmení Weyr nosilo více osobností:
 František Weyr (matematik) (1820–1889) – český matematik, otec Emila a Eduarda Weyra
 Eduard Weyr (1852–1903) – český matematik, bratr Emila Weyra a syn Františka Weyra
 Emil Weyr (1848–1894) – český matematik, bratr Eduarda Weyra a syn Františka Weyra
 František Weyr (1879–1951) – český právník, syn Emila Weyra
 František Weyr (architekt) (1867–1939) – český architekt

Česká příjmení